Rohrweiher ist ein geographischer Name:

Stillgewässer:
 Rohrweiher (Königstein), Badeteich im Freibad von Markt Königstein, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Rohrweiher (Maxlrain), Weiher (indirekt zur Glonn) auf dem Golfplatz bei Maxlrain, Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rohrweiher (Neusteinreuth), Teichgruppe neben dem Kuchenreuther Bach (zum Fallbach, zur Haidenaab) bei Neusteinreuth, Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Rohrweiher (Rohrweiher), ehemaliger See im Lauf des Rohrweiherbachs (zur Hopfensee-Achen, zur Füssener Achen, zum Lech) bei der heutigen Einöde Rohrweiher auf der Stadtteilgemarkung von Hopfen am See, Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rohrweiher (Vorbach), Weiher (zum Flettersbach, zur Creußen) bei Vorbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Rohrweiher (Wäldershub), Weiher im Lauf des Kappersbachs (zum Oberlauf Gunzenbach der Rechenberger Rot) bei Wäldershub, Gemeinde Fichtenau. Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rohrweiher (Weidendorf), zwei Weiher (zum Wintersbachgraben, zur Aisch) neben den Gottesgabweihern bei Weidendorf, Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Ort:
 Rohrweiher (Füssen), Einöde auf der Stadtteilgemarkung von Hopfen am See, Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rohrweiher (Wangen), Einzelhof in der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rohrweiherbach